Krzekowo ist der Name von zwei Ortschaften in der Woiwodschaft Westpommern in Polen: 
 Krzekowo (Radowo Małe), deutsch Wilhelmsthal, unbewohnter Wohnplatz in der Gmina Radowo Małe
 Krzekowo (Stettin), deutsch Kreckow, Ortslage in Stettin